Gilbert White (1720–1793) – naturalista e ornitologo britannico
 Gilbert White (1877-1939) – pittore statunitense
 Gilbert F. White (1911–2006) – geografo statunitense